Побуто́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Побутовий провулок — провулок у місті Полтава.

 Побутовий провулок — зниклий провулок у місті Київ, існував у місцевості Вітряні гори.

Провулки